Plaats in Indonesië
 Tanjung Raya (Teluk Dalam), een plaats in het regentschap Simeulue in de provincie Atjeh
 Tanjung Raya (Sukau), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Raya (Way Tenong), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Raya (Zuid-Pesisir), een plaats in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Raya (Belitang), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Buay Sandang Aji), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in het regentschap Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Pajar Bulan), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Rambang), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Rawas Ilir), een plaats in het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Semendo Darat Tengah), een plaats in het regentschap Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Raya (Tanjung Tebat), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Raya (Mesuji), een onderdistrict van het regentschap Mesuji in de provincie Lampung
 Tanjung Raya (Agam), een onderdistrict van het regentschap Agam in de provincie West-Sumatra